

Miejscowości w Polsce 
 Karcze – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim, w gminie Zbuczyn
 Karcze – kolonia w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Sokółka
 Karcze – leśniczówka w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka

Miejscowości na Litwie 

 Karcze – dawny zaścianek w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim.

Miejscowości na Białorusi 

 Karcze Podhorowe – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Achremowce.
Karcze Milkowskie – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.
Karcze Uspolewskie – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Jody.
Karcze – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie.
Karcze – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.
Karcze – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.
Karcze 1 – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa.

Zobacz też 
 Nowe Karcze